

Personen 
 Artaserse I van Perzië – koning in de periode 464-425 v.Chr.
 Artaserse II van Perzië – koning in de periode 404-358 v.Chr.
 Artaserse III van Perzië – koning in de periode 358-338 v.Chr.
 Artaserse IV van Perzië – koning in de periode 338-335 v.Chr.

Muziek 
 Artaserse (Abos) - een opera van Girolamo Abos
 Artaserse (Metastasio) – libretto van Pietro Metastasio
 Artaserse (Vinci) - operaserie van Leonardo Vinci
 Artaserse (Hasse) – opera van Johann Adolf Hasse
 Artaserse (Paganelli) – opera van Giuseppe Antonio Paganelli
 Artaserse (Gluck) – opera van Christoph Willibald Gluck
 Artaserse (Adolfati) – opera van Andrea Adolfati
 Artaserse (Terradellas) – opera van Domingo Miguel Bernabé Terradellas
 Artaserse (Dal Barba) – opera van Daniel Dal Barba
 Artaserse (Galuppi) – opera van [aldassare Galuppi
 Artaserse (Cimarosa) – drama van Domenico Cimarosa